Пе́терман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Петерман, Август (1822—1878) — немецкий картограф.
 Петерман, Виктор (1916—2001) — немецкий летчик-истребитель, ас второй мировой войны, Кавалер Рыцарского креста.
 Петерман, Вильгельм Людвиг (1806—1855) — немецкий ботаник.
 Петерман, Джоселин (род. 1993) — канадская кёрлингистка.
 Петерман, Юлиус Генрих (1801—1876) — немецкий востоковед.

Другое 
 Петерман — большой древний ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.